Kick kan vara
 Kick (musikalbum) – australiska rockbandet INXS sjätte studioalbum.
 Kick (segelbåtsdel) – en anordning på segelbåtar som sitter mellan masten och bommen.
 Kick (godis) – varumärke för en lakritskola som tidigare hette Käck.
 KICK – en musikgrupp för skivbolaget Catchy Tunes